Saint-Nazaire (avec un trait d'union) désigne les lieux, cours d'eau ou édifices suivants :

Saint-Nazaire, municipalité canadienne du Québec. Gentilé : Nazairois.
 Saint-Nazaire-d’Acton, municipalité de paroisse canadienne du Québec.  Gentilé : Nazairiens.
 Saint-Nazaire-de-Dorchester, municipalité de paroisse canadienne du Québec. Gentilé : Nazairéens.



Communes
 Saint-Nazaire, commune française du Gard
 Saint-Nazaire, ancienne commune française de la Gironde, aujourd'hui intégrée à Saint-Avit-Saint-Nazaire
 Saint-Nazaire, ancienne commune française de l'Indre, aujourd'hui intégrée à Oulches
 Saint-Nazaire, commune française de la Loire-Atlantique ; gentilé : Nazairiens
 Saint-Nazaire, ancienne commune française de Lot-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Lauzun
 Saint-Nazaire, commune française des Pyrénées-Orientales ; gentilé : Nazairiens 
 Saint-Nazaire est devenu Sanary en 1890 puis Sanary-sur-Mer en 1923 : commune du département du Var et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Cours d'eau
 Le Saint-Nazaire, un ruisseau affluent de la Souchez, dénomination du cours amont de la Deûle. Il traverse Ablain-Saint-Nazaire.

Site naturel
 Le Site de Saint-Nazaire, situé sur la commune de Saint-Julien-près-Bort dans le département de la Corrèze : un promontoire en surplomb du confluent de la Dordogne et de la Diège, isolé de toute habitation, qui offre un point de vue privilégié sur les gorges de la Dordogne.

Monuments
 La basilique Saint-Nazaire et la tour Saint-Nazaire sont deux édifices de la cité de Carcassonne (département de l'Aude).
 La cathédrale Saint-Nazaire de Béziers est le plus grand monument de style gothique de la ville de Béziers. 
 La cathédrale Saint-Nazaire d'Autun est l'ancienne cathédrale de la ville d'Autun.
 Voir aussi la :Catégorie:Église dédiée à saint Nazaire.

Voir aussi
 Saint-Nazaire-d'Acton, municipalité de paroisse canadienne du Québec
 Saint-Nazaire-d'Aude, commune française de l'Aude ; gentilé : Saint-Nazairois
 Saint-Nazaire-de-Ladarez, commune française de l'Hérault
 Saint-Nazaire-de-Pézan, commune française de l'Hérault
 Saint-Nazaire-des-Gardies, commune française du Gard
 Saint-Nazaire-de-Valentane, commune française de Tarn-et-Garonne
 Saint-Nazaire-en-Royans, commune française de la Drôme
 Saint-Nazaire-le-Désert, commune française de la Drôme
 Saint-Nazaire-les-Eymes, commune française de l'Isère ; gentilé : Saint-Nazairois
 Saint-Nazaire-sur-Charente, commune française de la Charente-Maritime
 
 Ablain-Saint-Nazaire, commune française du Pas-de-Calais
 Saint-Avit-Saint-Nazaire, commune française de la Gironde

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France